Die Saison 1991/92 war die 48. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Veränderungen und Modus 
Der Aufsteiger CF Atlante ersetzte den Absteiger CD Irapuato und spielte eine überragende Saison, als er in der Punktspielrunde die meisten Punkte verbuchen konnte. Allerdings schied er in der Endrunde bereits im Viertelfinale aufgrund der Auswärtstorregel gegen den Stadtrivalen Cruz Azul aus.

Am Ende der Saison 1991/92 mussten die Cobras Ciudad Juárez den Weg in die seinerzeit noch zweitklassige Segunda División antreten und wurden durch den Aufsteiger CF Pachuca ersetzt.

Der Wettbewerb wurde in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat  jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die Gruppensieger sowie die beiden punktbesten Zweitplatzierten für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde. Die beiden anderen Gruppenzweiten mussten gegen die beiden punktbesten Gruppendritten in einer vorgeschalteten Qualifikationsrunde, der Repechaje, antreten.

Kreuztabelle 
Der CD Guadalajara und der Club León blieben zu Hause unbesiegt, während der Club Santos Laguna auswärts sieglos blieb, aber immerhin achtmal ein Remis erzielte. Zu den Besonderheiten seiner Auswärtsspiele gehörte, dass er bei der punktbesten Mannschaft Atlante sowie beim heimstarken Club León je einen Punkt entführen konnte, aber beim Absteiger Cobras und beim Tabellenvorletzten Club Universidad de Guadalajara jeweils mit 0:4 seine höchsten Saisonniederlagen bezog.

Endrunde

Repechaje (Qualifikation) 
Beim Duell zwischen dem Club Social y Deportivo Cruz Azul und dem Club América feierten die Cementeros mit dem 4:0 im Hinspiel einen der höchsten Siege in der Geschichte des Clásico Joven. Obwohl sie im Rückspiel an gleicher Stätte – beide Begegnungen wurden im Aztekenstadion ausgetragen – noch einmal in Gefahr gerieten (zur Halbzeit lagen sie 0:2 zurück), konnten sie ihren Gesamtvorsprung über die Zeit retten und zogen in das Viertelfinale ein. Weniger gut lief es dagegen für die UAT Correcaminos, die nach einem 2:0-Heimsieg gegen die Tiburones Rojos Veracruz auch auf fremdem Terrain mit 1:0 in Führung gegangen waren, aber am Ende das Nachsehen hatten.

|}

Viertelfinale 
Nach dem Erfolg in der Repechaje konnte Cruz Azul sich erneut gegen einen Stadtrivalen durchsetzen und zog als einziger Hauptstadtverein in das Halbfinale ein.

|}

Halbfinale 
Erneut entschied beim CSD Cruz Azul die Auswärtstorregel über das Weiterkommen, diesmal jedoch zu Ungunsten der Cementeros.

 

|}

Finale 
Nachdem in der regulären Spielzeit beider Partien kein Treffer gefallen war, gelang Carlos Turrubiates in der 105. Minute des Rückspiels der erlösende Treffer zum 1:0 für den Gastgeber León. Das Eigentor von Aurelio Rivera in der 112. Minute besiegelte das Schicksal des Puebla FC und verhalf dem Club León zu seinem ersten Meistertitel seit 36 Jahren sowie seinem insgesamt fünften Triumph. Für den Puebla FC war es die bislang letzte Finalteilnahme um die mexikanische Fußballmeisterschaft.

|}

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1991/92 bei RSSSF.com

1991
Fußballsaison 1991/92